Yesterday – minialbum zespołu The Beatles
 „Yesterday” – piosenka i singel zespołu The Beatles z ich szóstego albumu studyjnego, Help!, z 1965 roku.
 „Yesterday” – singel Grave Digger
 „Yesterday” – wydany w 2009 roku singel Toni Braxton, pierwszy promujący jej szósty album studyjny, Pulse, z 2010 roku.
 Yesterday – polski film z 1985 roku w reżyserii Radosława Piwowarskiego
 Yesterday – brytyjski film z 2019 roku w reżyserii Danny'ego Boyle'a
 Yesterday – brytyjska stacja telewizyjna
 Yesterday – polska wytwórnia płytowa.

Zobacz też